Анкара () — река в центральной части Турции, протекающая через город Анкару.

Топография 
Длина — около 140 км.

Приток реки Сакарья.

В Анкаре 
Разделяет город на почти равные половины, пересекая многие кварталы.

Через реку в городе построено множество мостов. В некоторых местах она заключена в трубу.

Экология 
Из-за длительного воздействия сточных вод и промышленных загрязнителей река уже не является пригодной для орошения, однако её воды всё ещё используются для орошения ниже по течению. В жаркие дни запах канализационных стоков делает эту экологическую катастрофу ещё более очевидной. Существуют финансируемые Всемирным банком проекты по её очистке.

Литература 
 
 Анкара // Географический энциклопедический словарь / глав. ред. А. Ф. Трёшников. — М. : Советская энциклопедия, 1989. — 592 с. : 8 л. карт. — ISBN 5-852720-057-6.

Реки Турции
Притоки Сакарьи